Eleccions legislatives gregues de maig de 2012: eleccions al Parlament grec de 6 de maig de 2012.
 Eleccions legislatives gregues de juny de 2012: eleccions al Parlament grec de 17 de juny de 2012.